Лодай ():

 Лодай (тауншип, Миннесота)
 Лодай (Калифорния)

См. также 
 Лоди